Der Dreiband-Weltcup 1997/4 war das vierte UMB-Weltcupturnier im zwölften Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 8. bis zum 11. Mai 1997 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Hooglede statt. Es war das dritte Dreiband-Weltcup-Turnier in Hooglede.

Geschichte 
Zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten konnte Martin Horn ein Weltcupfinale erreichen. Nach seiner Niederlage gegen Yilmaz Özcan in Salsomaggiore Terme reichte es wieder nur zum zweiten Platz. Gegen Eddy Merckx, der sein erstes Weltcupfinale bestritt, war Horn im Finale chancenlos. Merckx spielte seine Turnierbestleistung und gewann klar mit 3:0 Sätzen. Martin Horn hatte es in diesem Turnier nur mit Belgiern zu tun. Nach vier Siegen scheiterte er mit Eddy Merckx am fünften Belgier.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
In der Qualifikationsrunde in Gruppen wird auf zwei Gewinnsätze à 15 Punkte im Round Robin-Modus gespielt. Die Gruppensieger qualifizieren sich für das 1/16-Finale. Dazu kommen 16 gesetzte Spieler. Ab dem Hauptwettbewerb (1/16-Finale) werden alle Partien auf drei Gewinnsätze à 15 Punkte gespielt. Seit der Saison 1996/97 wird der dritte Platz nicht mehr ausgespielt. Damit entfällt das Spiel um Platz Drei und es gibt zwei Drittplatzierte.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 

Nach Rangliste
  Christian Rudolph
  Daniel Sánchez
  Dion Nelin
  Jorge Theriaga
  Jozef Philipoom
  Francis Forton
  Eddy Merckx
  Stefan Galla
  Martin Horn
  Eddy Leppens
  Hans Laursen
  Yilmaz Özcan
  John Tijssens
  Peter de Backer

Wildcardspieler
 2 Teilnehmer

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1997 4
Karambolageveranstaltung 1997
Billardturnier in Hooglede